2000 км — остановочный пункт Златоустовского отделения Южно-Уральской железной дороги на линии Златоуст — Челябинск. Остановки пригородных поездов до Челябинска (2 поезда), Златоуста (2 поезда).

Остановочный пункт расположен близ городского посёлка Первомайский Миасского городского окуруга.

Примечания 

Остановочные пункты Златоустовского отделения Южно-Уральской железной дороги